Concòrdia  o Concordia , deïtat romana de l'entesa i l'harmonia
 Toponímia:
 (58) Concordia, asteroide
 Concordia, oficialment San Antonio de Padua de la Concordia (República Argentina)
 Bisbat de Concordia-Pordenone, seu de l'Església catòlica
 Concordia (Kansas)
 Concordia (Missouri)
 Concordia (Nova Jersey)
 Concòrdia (Pakistan), confluència de la Glacera de Baltoro amb la Glacera de Godwin-Austen, al cor de la serralada del Karakoram 
 La Concòrdia, barri de Sabadell al nord-oest de la ciutat format arran de la immigració de mitjans del segle XX 
 Concordia Sagittaria, municipi italià, dins de la ciutat metropolitana de Venècia, que històricament forma part del Friül
 Temple de la Concòrdia o gran temple de la Concòrdia, temple a Roma dedicat a la deessa Concòrdia.
 Temple de la Concòrdia (Agrigent)
 Terreny de Concòrdia, territori històricament disputat per les parròquies andorranes de Canillo i d'Encamp 
 Edificis:
 Centre Social la Concòrdia, edifici al nucli urbà de la població de Sant Climent Sescebes (Alt Empordà) 
 Cooperativa la Concòrdia, edifici a Cabrils (Maresme) 
 Societat la Concòrdia (Agullana), edifici del municipi d'Agullana 
 Societat la Concòrdia (Cantallops), obra historicista de Cantallops (Alt Empordà) 
 Societat la Concòrdia (Darnius), edifici del municipi de Darnius (Alt Empordà) 
 Miscel·lània:
 Concòrdia, partit polític d'Andorra 
 Concordia Forsikring-Himmerland o Team Concordia, equip ciclista danès professional de categoria UCI ProTeam
 Costa Concordia, vaixell de creuers italià, construït per Fincantieri Sestri Ponente, que pertanyia a la companyia Costa Cruises
 EUFOR Concordia, missió de pau de la Unió Europea a Macedònia del Nord, que va començar el 2003 

 HŠK Concordia Zagreb, club de futbol de la ciutat de Zagreb 
 Monumento a la Concordia, escultura urbana coneguda a la plaça Carbayón, en la ciutat d'Oviedo (Astúries)
 Pacte de la Concòrdia, contracte entre la FIA, els equips de la Fórmula 1 i la FOA que dicta les condicions que acorden els equips per a participar
 Premi Príncep d'Astúries de la Concòrdia, premi institucional entregat anualment a Oviedo.